Miejscowości i gminy w Rumunii
 Păulești – gmina w okręgu Satu Mare
 Păulești – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Păulești
 Păulești – gmina w okręgu Vrancea
 Păulești – wieś w okręgu Bihor, w gminie Brusturi
 Păulești – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Păulești
 Păulești – gmina w okręgu Prahova
 Păulești – wieś w okręgu Prahova, w gminie Păulești